Medaljeoversigten for de Ungdomssommer-OL 2014, er en liste over medaljer, der blev vundet ved de Ungdomssommer-OL 2014, som fandt sted fra 16. til 28. august 2014, i Nanjing, Kina.

Eksterne henvisninger 

Ungdomsolympiske lege